Tupi Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tupi Paulista (ort), São Paulo, 
 Tupi Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar